Covinha
Covinha (petróglifo)
Cobra-covinha

Desambiguação